Comtat i Ducat d'Aumâle
 Aumale (Sena Marítim), municipi de França situat a l'Alta Normandia
 Batalla d'Aumale